Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2011 was de 14e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17, een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 8 januari tot en met 22 januari 2011 in Rwanda werd gespeeld. Burkina Faso werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Rwanda met 2–1 verslagen. Congo-Brazzaville werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2009, dat van 18 juni tot en met 10 juli in Mexico wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Burkina Faso, Rwanda, Congo-Brazzaville en Ivoorkust.

Kwalificatie

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in Rwanda
Voetbal in 2011
Sportevenement in Rwanda